Ludwig Noack ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Noack (Gärtner) (1763–1829), deutscher Gärtner 
 Ludwig Noack (Philosoph) (1819–1885), deutscher Theologe und Philosoph 
 Ludwig Noack (Schachkomponist) (1853–1939), deutscher Jurist und Schachkomponist 
 Ludwig Noack (Politiker) (1947–1996), deutsch-sorbischer Politiker (CDU)